En mathématiques, un nombre imaginaire pur est un nombre complexe dont la partie réelle est nulle.
 Imaginaire pur est un album de la chanteuse Ysa Ferrer.

Voir aussi